Суворовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Суворовская волость (Елецкий уезд) — в составе Орловской губернии
 Суворовская волость (Мокшанский уезд) — в составе Пензенской губернии
 Суворовская волость (Корчевской уезд) — в составе Тверской губернии